Helixotionella är ett släkte av mossdjur. Helixotionella ingår i familjen Otionellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Helixotionella